Debbouze peut désigner :

Patronyme 

 Jamel Debbouze (né en 1975), humoriste, acteur et producteur franco-marocain ;
 Momo Debbouze (né en 1980 ?), acteur franco-marocain, frère du précédent.

Toponyme 

 , montagne algérienne.